

Пенканіно — село в гміні Білоґард Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Пенканіно — село в гміні Малехово Славенського повіту Західнопоморського воєводства